Мередіт Макґратe Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Джилл Гетерінгтон 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Яна Новотна (півфінал)
 Мередіт Макґрат /  Енн Сміт (чемпіонки)

 Катріна Адамс /  Джилл Гетерінгтон (фінал)
 Еліз Берджін /  Мері Лу Деніелс (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships